Die Cannon Kirk Homes Irish Open 2010 fanden vom 30. August bis 4. September 2010 in Dublin, Irland statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie 2 ½ Star. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11. Das Preisgeld bei den Herren und Damen betrug jeweils 25.000 US-Dollar.
 
Mohd Azlan Iskandar besiegte im Endspiel Borja Golán mit 11:9, 8:11, 9:11, 13:11 und 11:5. Bei den Damen setzte sich Madeline Perry gegen Vanessa Atkinson mit 13:11, 11:7 und 11:6 durch.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld ebenfalls 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt John Rooney einen Startplatz im Hauptfeld der Herren, bei den Damen wurde keine Wildcard vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
Sportveranstaltung in Dublin